Magnus Gregersson kan avse:
Magnus Gregersson (Bjälboättens oäkta gren), död omkring 1321, son till Gregers Birgersson (frilloson till Birger jarl)
Magnus Gregersson (Sandbroätten) i Bräcksta, (levde 1386), son till riddaren Gregers Styrbjörnsson (1321-1360)